Hirschberg  o Jelenia Góra , ciutat al voivodat de Baixa Silèsia (Polònia)

 Max Hirschberg (1883-1964), jurista alemany

 Lora Hirschberg (1963), enginyera de so estatunidenca guanyadora de l'Òscar per millor so l'any 2010